Ger steht für:
 Ger (Garonne) Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Garonne
 Frame (Waffe), germanischer Wurfspieß
 Gir (Afrika), auch Ger, in der Antike ein Fluss in Afrika
 mongolische Jurte
in der Hebräischen Sprache:
 Ger (plural Gerim) bedeutet Volk, insbesondere in der Bedeutung (aus dem) Volk/(aus den) Völkern "Fremder", Ausländer", "Konvertit"
 Ger toschav, im Judentum ein fremder Beisasse im Lande Israel, der die sieben Gesetze Noahs beachtet; siehe Noachidische Gebote
 Ger she'nisgayer (wörtlich: Ein Konvertit der konvertiert), im Judentum jemand, der halachisch zum Judentum konvertiert
 Ger zedek, im Judentum jemand, der halachisch zum Judentum konvertierte und seine Konversion (Geirus) vollendete; siehe Konversion (Religion)
 Sohn des Juda im Buch Genesis, siehe Er (Bibel)
 Ger (chassidische Bewegung), ursprünglich polnisch-jüdische Bewegung

Ger bezeichnet Gemeinden
in Frankreich:
 Ger (Hautes-Pyrénées)
 Ger (Manche)
 Ger (Pyrénées-Atlantiques)

in Polen:
 Góra Kalwaria

in Spanien:
 Ger (Girona), Ort in der Comarca Cerdanya, Provinz Girona, Katalonien, Spanien

Ger als Nachname:
 Ger Shin-ming (* 1964), taiwanischer Badmintonspieler

ger steht für:
 Deutsche Sprache (ISO-639-2/B-Code)

GeR steht für:
 Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen

GER steht für:
 allgemein Deutschland (engl.: Germany)
 Deutsche Sprache, historischer Ethnologue-Code
 Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre
 Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift, gemeinsame Arbeitsgruppe der Kriminalpolizei und von Zollbehörden
 Flughafen „Rafael Perez“ in Nueva Gerona, Region Isla de la Juventud, Kuba, nach dem IATA-Code
 Great Eastern Railway, ehemalige britische Eisenbahngesellschaft
 German Educational Reconstruction Committee (auch G.E.R.)
 Landkreis Germersheim, Kfz-Kennzeichen

Siehe auch

Abkürzung